Bahnhof Illingen steht für:
* Bahnhof Illingen (Saar), siehe Illingen (Saar) #Verkehr
 Bahnhof Illingen (Württ)